Rimski-Korsakov, Rimsky-Korsakov ou Rimskij-Korsakov () peut faire référence à :

Personnalités 

 Nikolaï Rimski-Korsakov (1844–1908), compositeur russe,
 Voïne Rimski-Korsakov (1822–1871), explorateur russe, frère aîné de Nikolaï,
  (1878–1940), musicologue russe, fils de Nikolaï,
 Gueorgui Rimski-Korsakov (1901–1965), compositeur et chercheur en acoustique, petit-fils de Nikolaï,
  (1754–1831), courtier russe,
 Alexandre Rimski-Korsakov (1753–1840), général russe.

Lieux 
 Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg,
 , musée de Saint-Pétersbourg,
 Allée Rimski-Korsakov, dans le  de Paris,
 Îles Rimski-Korsakov, archipel situé près de Vladivostok,
 (4534) Rimskij-Korsakov, astéroïde de la ceinture principale.

Autres 
 Rimsky-Korsakov (1952), film soviétique.

Voir aussi